Ironside steht für:
 Ironside, englischer Beiname von Edmund II. (England)
 Ironside, Originaltitel der Krimiserie Der Chef (Fernsehserie)

 Operation Ironside, eine  Operation im Zweiten Weltkrieg, sowie ein Schlag gegen organisierte Kriminalität 2021

Personen:

 Henry Allen Ironside (1876–1951), US-amerikanischer Bibellehrer, Prediger, Autor und Pastor der Moody Church in Chicago
 Isaac Ironside (1808–1870), englischer Chartist, Anhänger David Urquharts
 Michael Ironside (* 1950), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ironside-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Ironsides, Angehörige einer leichten Kavallerietruppe